Erik Bergström (voetballer), Zweeds voormalig voetballer
Erik Bergström Frisk, Zweeds wegwielrenner